Белавићи могу бити:
 Белавићи (Дуга Реса) насељено место у Граду Дуга Реса у Карловачкој жупанији, Република Хрватска
 Белавићи (Марчана) насељено место у Општини Марчана у Истарској жупанији Република Хрватска